Sipos Ferenc (1916–1995) plébános, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye apostoli kormányzója
 Sipos Ferenc (1932–1997) válogatott labdarúgó